Serie A 1949 – 26ª edizione del campionato italiano di hockey su pista maschile
 Serie A 1949 – 30ª edizione del campionato italiano di pallanuoto maschile
 Serie A 1949 – edizione del campionato italiano di pallapugno maschile
 Serie A 1949 – edizione del campionato italiano di pallavolo femminile
 Serie A 1949 – edizione del campionato italiano di pallavolo maschile